Серогрудый цветоед () — вид певчих птиц семейства цветоедовых.

Таксономия 
Вид монотипичен.

Иногда (наряду с некоторыми другими видами цветоедов) относится к отдельному роду — Pachyglossa.

Латинское название вида происходит от слова  — своеобразный, необычный.

Описание

Внешний вид 
Длина тела составляет около 9 см, вес — около 10 г.

У самцов верхняя часть тела (верх головы, спина, крылья, надхвостье и хвост) иссиня-чёрная с зеленоватым отливом. Маховые перья тёмно-коричневые. Подбородок светло-серый, по нему от клюва по диагонали вниз проходит чёрная полоса. Горло, грудь и брюшко коричневые, по бокам темнее и более серые. Подхвостье светло-серовато-коричневое. Основание крыльев белое.

Радужка глаз коричневая либо серовато-коричневая. Цвет ног варьируется от тёмно-коричневого до чёрного, клюва — от тёмного-серого до чёрного.

У самок оперение верхней части тела чёрно-бурое, слегка глянцевое. Низ тела бледно-коричневый, горло беловатое, грудь слегка рыжая.

Молодые особи не описаны.

Голос 
Пение состоит из последовательности коротких, резких, хриплых либо стрекочущих звуков, несколько похожих на звуки, издаваемые насекомыми. Также может содержать в себе более мягкие ноты разной высоты.

Распространение 
Эндемик Филиппин: обитает на острове Минданао и в Восточных Висайях. В своём ареале вид достаточно редок, не считая нескольких регионов, в которых встречается часто.

Точное число особей не известно, популяция сокращается.

Обитает в лесах, на лесных опушках и во вторичных зарослях, в первую очередь вокруг цветущих и плодоносящих деревьев. Держится на высоте до 900 метров над уровнем моря.

Биология 
О рационе информации нет. Вероятно, как и другие цветоеды, питается пыльцой, нектаром и плодами лорантовых растений.

Птицы, строящие гнездо на верхушках 20-метровых деревьев, были замечены 30-го апреля — 2-го мая.

Примечания 

Животные, описанные в 1866 году
Птицы Океании
Цветоедовые